A snooker 2010-2011-es hivatalos világranglistája. A világranglistát a versenyzők előző két szezonban szerzett világranglistapontjai összesítése alapján állítják össze.

Jegyzetek 
 John Higginst minden versenytől eltiltottak 2010. november 2-ig.
 Graeme Dott visszakerült a 16-os elitbe.
 Liang Wenbo az egyetlen új tag a legjobb 16 között.
 A két játékos, aki kikerült ki az első 16-ból: Peter Ebdon 16, Joe Perry 2 egymást követő év után.
 Játékosok a legjobb 16-ban, akik karrierjük legjobb helyezését érték el: Neil Robertson 2., Allister Carter 4., Ding Junhui 5., Mark Allen 10. és Liang Wenbo 16. pozícióval.
 A legjobb 32 között két új játékos található: Mark Davis és Andrew Higginson. Egy játékos, Ken Doherty tért vissza a 32 közé, a 30. helyen. A három játékos, akik kikerültek innen: Nigel Bond, Joe Swail és Fergal O'Brien a 38., 39. és 47. helyre szorultak.

Hivatkozások

Külső hivatkozások 
 Chris Turner's Snooker Archive: World Rankings (2010/2011 – )

Snooker-világranglista
Sznuker
Sznuker